Nálepka může být:

 jiný výraz pro slovo etiketa, viněta, samolepka, štítek

příjmení osob
 Ján Nálepka (1912–1943) – československý voják a partyzán slovenského původu
 Jozef Nálepka (1925–2014) – československý diplomat, velvyslanec v Jugoslávii a bratr partyzána Jána Nálepky
 Světlana Nálepková (* 1960) – česká herečka a neteř partyzána Jána Nálepky

Externí odkazy